Вера Григорьевна Шагинова (12 сентября 1916—1996) — крановщица Махачкалинского морского порта Министерства морского флота СССР (Дагестанская АССР). Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 12 сентября 1916 года в селе Осовины ныне Ленинского района Республики Крым в многодетной семье рыбака. Русская.

Окончила 5 классов школы. В 1935 году окончила школу трактористов в городе Евпатория (ныне - Республика Крым). Работала трактористкой, а с 1938 года - шофером в машинно-тракторной станции (МТС). В 1942 году вступила в ВКТТ(б)/КПСС.

Во время Великой Отечественной войны вывозила с полуострова Крым семьи эвакуированных. Когда под городом Армавир Краснодарского края колонна попала под бомбёжку, была контужена, но довезла беженцев до города Минеральные Воды ныне Ставропольского края. После лечения попала в Махачкалу (Дагестанская АССР, ныне - Республика Дагестан), работала шофёром.

С марта 1944 по 1968 год - крановщица Махачкалинского морского торгового порта. Прекрасно изучив технологию погрузочно-разгрузочных работ, стабильно выполняла производственные нормы на 120-130 процентов, а на перегрузке хлопка и некоторых других грузов добивалась ещё более высоких показателей. Внесла ряд рационализаторских предложений по использованию мощности машины. Так, предложенный ею барабан для механической намотки токоподводящего кабеля был применён на многих кранах в каспийских портах. Удостоена звания «Лучший крановщик Министерства морского флота».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность Шагиновой Вере Григорьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовала в общественной работе, являясь председателем женсовета порта, членом портового комитета профсоюза и депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР.

Делегат XXII съезда КПСС (1961). Избиралась членом Махачкалинского горкома КПСС, депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР.

С 1968 года - на пенсии.

Жила в городе Махачкала. На общественных началах работала членом женсовета и членом Совета ветеранов труда города Махачкалы. Умерла в 1996 году.

Награды  
Золотая медаль «Серп и Молот» (07.03.1960);
 Орден Ленина (07.03.1960)
 Медаль «За трудовую доблесть» (06.12.1957)
 Медаль «За трудовое отличие» (05.11.1954)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 

 Герои Социалистического Труда

См. также 
 Герои Социалистического Труда Крыма
 Список Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы Дагестана

Примечания

Литература 
 
 Слава и гордость морского флота. Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда. - М., 1991.

Ссылки 
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Делегаты XXII съезда КПСС